Тодор Атанасов може да се отнася за:
 Тодор Атанасов (1887-1925), деец на БРСДП (т.с.) и БКП.
 Тодор Атанасов (1928—1985), български художник
 Тодор Атанасов (р. 1954), български футболист